
Molekulska formula -{C23H21NO}- se može odnositi na:

 JWH-015
 JWH-120